Kevyn William Adams (né le  à Washington, dans le district de Columbia aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace devenu dirigeant.

Carrière de joueur 

Il est repêché par les Bruins de Boston au  lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1993.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En tant que joueur

En club 

|1992-1993 || Redhawks de Miami || NCAA ||41 ||17 ||16 ||33 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1993-1994 || Redhawks de Miami || NCAA ||36 ||15 ||28 ||43 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1994-1995 || Redhawks de Miami || NCAA ||38 ||20 ||29 ||49 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1995-1996 || Redhawks de Miami || NCAA ||36 ||17 ||30 ||47 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1996-1997 || Griffins de Grand Rapids || LIH ||82 ||22 ||25 ||47 ||47 ||5 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|1997-1998 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||5 ||0 ||0 ||0 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1997-1998 || Maple Leafs de Saint-Jean || LAH ||58 ||17 ||21 ||38 ||99 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 
|- 
|1998-1999 || Maple Leafs de Saint-Jean || LAH ||80 ||15 ||35 ||50 ||85 ||5 ||2 ||0 ||2 ||4 
|-
|1998-1999 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||7 ||0 ||2 ||2 ||14 
|- 
|1999-2000 || Maple Leafs de Saint-Jean || LAH ||23 ||6 ||11 ||17 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1999-2000 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||52 ||5 ||8 ||13 ||39 ||12 ||1 ||0 ||1 ||7
|- 
| 2000-2001 || Blue Jackets de Columbus || LNH ||66 ||8 ||12 ||20 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2000-2001 ||Panthers de la Floride || LNH ||12 ||3 ||6 ||9 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2001-2002 || Panthers de la Floride || LNH ||44 ||4 ||8 ||12 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2001-2002 || Hurricanes de la Caroline || LNH ||33 ||2 ||3 ||5 ||15 ||23 ||1 ||0 ||1 ||4 
|- 
|2002-2003 || Hurricanes de la Caroline || LNH ||77 ||9 ||9 ||18 ||57 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 || Hurricanes de la Caroline || LNH ||73 ||10 ||12 ||22 ||43 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2004-2005 || DEG Metro Stars || DEL ||9 ||1 ||2 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || Hurricanes de la Caroline || LNH ||82 ||15 ||8 ||23 ||36 ||25 ||0 ||0 ||0 ||14
|- 
|2006-2007 || Hurricanes de la Caroline || LNH ||35 ||2 ||2 ||4 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2006-2007 || Coyotes de Phoenix || LNH ||33 ||1 ||7 ||8 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Blackhawks de Chicago || LNH ||27 ||0 ||2 ||2 ||13 ||- ||- ||- ||- ||- 

|540 ||59 ||77 ||136 ||317 ||67 ||2 ||2 ||4 ||39

En équipe nationale 
Il a représenté les États-Unis au niveau international.

|1994 || align=left| États-Unis U20 ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 4 || 3 || 7 || 2 ||align="left"|
|-
|2005 || align=left| || align="left"|Championnat du monde || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|

Trophées et honneurs personnels 
Central Collegiate Hockey Association : nommé dans la  d'étoiles en 1994-1995 ;
Ligue nationale de hockey : champion de la Coupe Stanley avec les Hurricanes de la Caroline en 2005-2006.

Références 

Naissance en octobre 1974
Naissance à Washington (district de Columbia)
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Redhawks de Miami
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LIH)
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Blackhawks de Chicago
Champion de la Coupe Stanley
Attaquant de hockey sur glace